— станция Токийского метрополитена на линии Синдзюку, расположенная в специальном районе Эдогава в Токио. Станция обозначена номером S-17. Станция была открыта 23 декабря 1983 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
2 боковых платформы и 2 пути.

Окрестности станции 
Станция расположена с западной стороны Токийского городского шоссе 308 (Фунабори-Кайдо). К северу от станции расположено здание муниципалитета района Эдогава — Tower Hall Funabori. В районе находятся несколько больших жилых и офисных комплексов, а также множество коммерческих построек. Так же в районе станции расположены:
 Tokyo Kenkō Land
 Edogawa Municipal Matsue No. 1 Junior High School
 Funabori Post Office
 Kasai Police Station, Funabori branch
 Edogawa Municipal Funabori Elementary School
 Edogawa Municipal Funabori No. 2 Elementary School
 Funabori Sports Park

Автобусы 
Toei Bus.

Северный выход 
 Остановка 3
 Синко 21: до станции Ниси-Касай
 Ринкай 22: до Автобусного парка Ринкай (臨海車庫)
 Остановка 4
 Касай 24: до Nagisa New Town через Citizen’s Hall района Касай (葛西区民館) и станцию Касай
 Остановка 5
 Кин 25: до станции Ниси-Касай
 FL01: до станции Ниси-Касай (только по выходным дням и праздникам)
 Остановка 6
 Кин 25: до станции Кинситё через развязку Кэйё
 FL01: до станции Кинситё через станцию Хигаси-Одзима (только по выходным дням и праздникам)

Южный выход 
 Остановка 1
 Синко 21: до станции Син-Койва
 Кин 27-2: до станции Койва
 Остановка 2
 Касай 26: до станции КасайРинкайКоэн
 Фуна 28: до станции Синодзаки
 Тэй 11: до Эдогава-Кётэйдзё (бесплатный)

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки 

 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Фунабори